Анто́н До́лин:* Антон Долин (наст. имя — Сидни Хили-Кэй, 1904—1983) — английский артист балета и хореограф, солист «Русских балетов» Дягилева, рыцарь (1981).
 Долин, Антон Владимирович (род. 1976) — российский кинокритик, журналист и радиоведущий, обозреватель.